Алекса́ндр Влади́мирович Ма́рков:
 Марков, Александр Владимирович (1897—1968) — советский астроном.
 Марков, Александр Владимирович (род. 1965) — российский биолог и палеонтолог.